Таксис (біологія)
 Таксис (лінгвістика)